Новосёловка (), село,
Софиевский сельский совет,
Близнюковский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320686306. Население по переписи 2001 г. составляет 186 (88/98 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Новосёловка находится на правом берегу реки Большая Терновка, есть мост. На противоположном берегу находится село Новомарьевка, примыкают сёла Софиевка Первая и Рудаево.

В 2,5 км от села проходит железная дорога, станция Рудаево линии Лозовая — Близнюки — Барвенково. На картах разных годов выпуска сёла Новосёловка и Рудаево путают местами.

История 
 1790 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.
 Небольшой глиняный карьер.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района